Anders je mužské rodné jméno. K nositelům patří:

 Anders Jonas Ångström (1814–1874), švédský astronom a fyzik
 Anders Arborelius (* 1949), švédský římskokatolický biskup
 Anders Bastiansen (* 1980), norský lední hokejista
 Anders Behring Breivik (* 1979), norský masový vrah
 Anders Celsius (1701–1744), švédský astronom
 Anders Fannemel (* 1991), norský běžec na lyžích
 Per Anders Fogelström (1917–1998), švédský spisovatel
 Anders Fogh Rasmussen (* 1953), dánský politik, generální sekretář NATO
 Anders Fridén (* 1973), švédský zpěvák
 Anders Frisk (* 1963), švédský fotbalový rozhodčí
 Anders Gärderud (* 1946), švédský lehký atlet
 Anders Hedberg (* 1951), švédský lední hokejista
 Anders Holmberg (* 1984), švédský orientační běžec
 Anders Jacobsen (* 1985), norský skokan na lyžích
 Anders Järryd (* 1961), švédský tenista
 Anders Limpar (* 1965), švédský fotbalista
 Anders Lindegaard (* 1984), dánský fotbalista
 Anders Myrvold (* 1975), norský lední hokejista
 Anders Nilsson (* 1990), švédský hokejový brankář
 Anders Nordberg (* 1978), norský orientační běžec
 Anders Södergren (* 1977), švédský běžec na lyžích
 Anders Sparrman (1748–1820), švédský lékař, botanik a ornitolog
 Anders Stenmo (* 1956), švédský hudebník, vizte Erste Allgemeine Verunsicherung
 Anders Svensson (* 1976), švédský fotbalista
 Anders Zorn (1860–1920), švédský malíř, grafik a sochař

Externí odkazy 
 

Mužská jména